Ни́ва () — посёлок на севере Лахденпохского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Административно относится к Мийнальскому сельскому поселению.
Географически посёлок расположен на берегу реки Ниванйоки.
Посёлок расположен на автодороге местного значения  («Оппола — Нива») в 7 км от трассы  («Сортавала»).

Население

История 
Название Нива восходит ещё к древнейшему саамскому населению этих мест.

До 1940 года деревня Нива входила в состав общины (волости) Яаккима Выборгской губернии. Располагалась на севере общины на границе с Уукуниеми ().

После Зимней войны согласно Московскому договору бо́льшая часть Выборгской губернии была передана СССР. Земли Яаккима вместе с другими финскими территориями были переданы СССР. Эвакуация населения была осуществлена в ночь на 12 марта 1940 года. Обезлюдевшие дома был заселены переселенцами из различных районов СССР.

9 июля 1940 года был образован Куркиёкский район с центром в Куркиёки, составной частью которого стала бывшая община Яаккима. Куркиёкский район входил в состав Карело-Финской ССР.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Лахденпохского района